L'assassino  – romanzo del 1937 scritto da Georges Simenon
 L'assassino  – film thriller italiano del 1961 diretto da Elio Petri
 L'assassino - album del 2017 di Piero Umiliani contenente la colonna sonora del film L'assassino del 1961